Станисла́в Иванов:
 Иванов, Станислав (род. 1999) — болгарский футболист (нападающий).
 Иванов, Станислав (род. 1984) — болгарский футболист (полузащитник).
 Иванов, Станислав (род. 1996) — молдавский футболист.
 Иванов, Станислав Александрович (род. 1970) — российский волейболист, чемпион Сурдлимпийских игр по пляжному волейболу.
 Иванов, Станислав Вячеславович (род. 1980) — молдавский футболист.
 Иванов, Станислав Георгиевич (1936—2016) — советский и российский военачальник, генерал-полковник авиации.